Чемпионат Казахской ССР по футболу — футбольный турнир, выявлявший сильнейшие команды Казахской ССР среди коллективов физической культуры, проводившийся в 1936—1991 годах.

Победители и призёры

Ссылки 
 
 
 

Футбольные соревнования в СССР
Футбольные соревнования в Казахстане